Polski Państwowy Bank Rolny – instytucja udzielająca wsparcia finansowego rolnikom uczestniczącym w przebudowie ustroju rolnego.

Zadania Polskiego Państwowego Banku Rolnego 
Dekretem Naczelnika Państwa z 1919 r. utworzony został Polski Państwowy Bank Rolny. Bank Rolny miał osobność prawną i pozostawał pod zwierzchnictwem Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych. Główne zadanie Polskiego Państwowego Banku Rolnego polegało na udzielaniu kredytów długoterminowych, amortyzacyjnych i niewypowiedzialnych.

Kredyty dla rolników bezrolnych i małorolnych 
 Kredyty dla rolników bezrolnych i małorolnych udzielane były:
 rolnikom bezrolnym na kupno gruntów w celu umożliwienia im osiedlenie się na własnym zagonie;
 małorolnym w celu powiększenia ich gospodarstw do normy, zapewniającej dostateczne utrzymanie lub zajęcie dla rodziny.

Udzielanie pożyczek 
Bank rolny udzielał pożyczek na:
 pożyczki przejściowe na parcelację i kolonizacje dóbr ziemskich oraz na wykonywanie melioracji;
 tworzenie i działalność organizacji parcelacyjnych, kolonizacyjnych i melioracyjnych;
 nabywanie gruntów na parcelację i kolonizację oraz przejmowanie posiadłości ziemskich od niewypłacalnych dłużników;
 inne cele operacyjne i czynności niezbędne dla osiągnięcia celów przebudowy ustroju rolnego.

Kredyt na kupno ziemi 
Z kredytu na kupno ziemi mogli korzystać:
 bezrolni, zatrudnieni głównie w rolnictwie i obeznani z prowadzeniem gospodarstwa rolnego;
 właściciele drobnych gospodarstw rolnych;
 zrzeszenia jednostek produkcyjnych.

Pożyczki melioracyjne 
Bank udzielał rolnikom lub spółkom pożyczek długoterminowych, amortyzacyjnych na pokrycie kosztów melioracji, niezbędnych do należytego zorganizowania lub podniesienia kultury gospodarstw rolnych, a w szczególności na:
 melioracje, mające na celu poprawę fizykalnych właściwości ziemi, jak drenowanie, osuszanie rowami, czy nawadnianie;
 wzniesienie niezbędnych budynków gospodarczych na gruntach scalanych;
 wzniesienia budynków na gruntach nabytych wskutek parcelacji i kolonizacji;
 zalesienie;
 kultury torfowe;
 zakładanie sadów czy ogrodów;
 urządzanie gospodarstw rybnych;
 urządzanie zakładów spółdzielczych przemysłu rolnego.

Powstanie Państwowego Banu Rolnego 
Ustawą z 1921 r. w miejsce Polskiego Państwowego Banku Ziemi utworzono Państwowy Bank Rolny. Bezpośrednią przełożoną władzą Państwowego Banku Rolnego został prezes Głównego Urzędu Ziemskiego.

Przypisy 

Bankowość w II Rzeczypospolitej
Rolnictwo II Rzeczypospolitej
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1919